Exército de Libertação Nacional pode ser:
Exército de Libertação Nacional (Bolívia) - grupo da Bolívia.
Exército de Libertação Nacional (Colômbia) - grupo da Colômbia.
Exército de Libertação Nacional (Macedônia) - Grupo da atual Macedônia do Norte.
Exército de Libertação Nacional do Uganda - grupo de Uganda.
Exército de Libertação Nacional da Líbia - grupo da Líbia.

Desambiguação